Razdrto je naselje u Hrvatskoj u općini Brod Moravice. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno-jugozapadno su Male Drage i Vele Drage, sjeverno je rijeka Kupa, sjeveroistočno je Radočaj.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji